Sams im Glück ist der Titel von

 Sams (Buchreihe)#Sams im Glück (2011), einem Buch von Paul Maar
 Sams im Glück (Film), einem Kinofilm über und mit Sams